Op het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in 2015 bestond groep A uit gastland Canada, Nieuw-Zeeland, China en Nederland.

Eindstand 

|- style="background-color: #ccffcc;"
| 1. || align="left" |  || 3 || 1 || 2 || 0 || 2 || 1 || +1 || 5
|- style="background-color: #ccffcc;"
| 2. || align="left" | || 3 || 1 || 1 || 1 || 3 || 3 || 0 || 4 
|- style="background-color: #ccffcc;"
| 3. || align="left" |  || 3 || 1 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 4
|- 
| 4. || align="left" |  || 3 || 0 || 2 || 1 || 2 || 3 || −1 || 2
|}

Wedstrijden

Canada - China

Nieuw-Zeeland - Nederland

China - Nederland

Canada - Nieuw-Zeeland

Nederland - Canada

China - Nieuw-Zeeland 

A